Герб Стокгольма () — официальный символ муниципалитета Стокгольма в виде золотой головы покровителя Швеции короля Эрика Святого в синем поле. Впервые как символ города герб был использован с 1300-х годов. Современный дизайн приобретен в 1900-х годах.

Описание герба 
В синем поле золотая коронованная голова Святого Эрика.

История

См. также 
 Эрик IX Святой
 Стокгольм

Литература

Ссылки 
 Stockholm stads officiella logotyp, som innehåller den bild av vapnet som staden använder.
 S:t Eriks-sigillet genom tiderna

герб
Гербы Швеции
Гербы с изображением коронованных людей
Гербы с изображением головы человека
Гербы с изображением святых